Trecho da SP-340
SP-342

Desambiguação